Karel Tůma ist der Name folgender Personen:

* Karel Tůma (Journalist) (1843–1917), tschechischer Journalist, Schriftsteller und Politiker
 Karel Tůma (Moderner Fünfkämpfer) (1885–??), tschechischer Moderner Fünfkämpfer